Bărcănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Bărcănești (Ialomița)
 Bărcănești (Prahova)